Osoby o tym nazwisku:
 Eduardo Echeverría – gwatemalski strzelec, olimpijczyk
 Emilio Aranguren Echeverría – rzymskokatolicki duchowny
 Luis Echeverría – meksykański polityk
 María Guggiari Echeverría – rzymskokatolicka duchowna, błogosławiona
 Sandra Echeverría – meksykańska aktorka i piosenkarka
 Pablo Arias Echeverría – hiszpański polityk, eurodeputowany
 Ricardo Echeverría – kubański bokser
 Ricardo Echeverría – chilijski jeździec, olimpijczyk
 Raúl Echeverría – argentyński piłkarz

Inne:
 Echeverría – stacja metra w Buenos Aires